Schierbaum ist der Name von:
 Hansjürgen Schierbaum (1924–2011), deutscher Politiker, Chef der Berliner Senatskanzlei
 Hartwig Schierbaum (* 1954), bekannt als Marian Gold, Mitgründer der Band Alphaville
 Ilja Schierbaum (* 1976), deutscher Musiker